Progetto Erasmus – progetto di mobilità studentesca all'interno dell'Unione europea
 Erasmo da Rotterdam – umanista olandese
 Erasmus Student Network
 Erasmus – opera dello storico Johan Huizinga del 1924
 Rassie Erasmus – giocatore ed allenatore di rugby sudafricano
 7907 Erasmus – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Rasmus (disambigua)